Sanica ist
 eine Gemeinde in Bosnien und Herzegowina, siehe Sanica (Ort)
 ein Fluss in Bosnien und Herzegowina, siehe Sanica (Fluss)